Amerikai Egyesült Államok
 Teanaway, folyó
 Teanaway, település